Body Combat (BC) är ett förkoreograferat non-contact, högintensivt 60 minuters gruppträningsprogram inspirerat av kampsporter som karate, kickboxning, taekwondo, capoeira, tai chi, kung fu och muay thai från Les Mills International på Nya Zeeland.

Musiken i Body Combat är intensiv och ofta i form av techno, Happy Hardcore, trance och hårdrock. 

I Combat-låtarna så jobbar man med slag- (Jabb, Cross, Hook, och Uppercut) och sparkkombinationer (frontkick, back kick, sidekick och roundhouse kick) medan Power Training-låtarna är uppbyggda av enbart slag. I muay thai så jobbar man med mycket knän och armbågar. Styrkedelen består främst av sit-ups, armhävningar och andra styrkeövningar med den egna kroppen som motstånd i olika kombinationer och mönster. Passet innehåller även katas och rörelsemönster med hög symbolik till olika kampsportsstilar inom både karate och taekwondo, och i nedvarvningen mer avslappnande rörelser i likhet med tai chi.

Träningsmetoder